Esistono più comuni francesi con questo nome:
 Bernay – comune dell'Eure
 Bernay – comune della Sarthe
 Bernay-en-Ponthieu – comune della Somme
 Bernay-Saint-Martin – comune della Charente Marittima
 Bernay-Vilbert – comune della Senna e Marna